

Каргала — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область

Каргала — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Каргала — селище, Оренбурзький міський округ, Оренбурзька область
 Каргала — село, Шегарський район, Томська область

Див. також 
 Каргали